La Superliga A 2000-2001 è stata la 10ª edizione del massimo campionato russo di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'.

Risultati

Stagione regolare

Prima fase

Seconda fase

Gruppo 1º-6º posto

Gruppo 7º-10º posto

Playoff

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2000
Pallacanestro nel 2001
2000-2001